Зібер () — німецьке прізвище.
 Крістоф Зібер
 Зібер Микола Іванович
німецькі прізвища